Баганис:

 Баганис — село на севере Тавушской области Армении.
 Баганис-Айрум — село в Казахском районе Азербайджана.